2 miejscowości w Polsce:
 Antonie – wieś w woj. mazowieckim, w pow. ostrołęckim, w gminie Olszewo-Borki
 Antonie – wieś w woj. śląskim, w pow. kłobuckim, w gminie Popów